Космический центр имени Джона Стенниса — крупнейший испытательный центр ракетных двигателей НАСА. Расположен в округе Хэнкок, штат Миссисипи у границы с Луизианой.

Центр располагает несколькими испытательными стендами:
 A-1
 Стенд A-1 изначально предназначался для двигателей второй ступени ракеты «Сатурн-5» Допускает динамическую нагрузку до 7562 кН.

 A-2
 Стенд A-2 предназначен для огневых испытаний маршевого двигателя транспортной системы «Спейс Шаттл». Допускает динамическую нагрузку до 4893 кН.

 A-3
 НАСА объявила о начале строительства стенда A-3 Он предназначен для испытаний двигателя J-2X в условиях вакуума. Также стенд A-3 может быть использован для испытаний в нормальных условиях.

 B-1/B-2
 Стенд B-1/B-2 имеет двойное крепление и предназначен для испытаний двигателя ракеты «Дельта-IV». Допускает динамическую нагрузку до 48 930 кН.

 Комплекс E
 Комплекс E предназначен для испытаний небольших двигателей и их компонентов.

Примечания 

Организации НАСА
Здания и сооружения Миссисипи
Космические центры